Manglard peut désigner :
 Adrien Manglard, peintre et graveur français (1695 - 1760) ;
 Daniel-Victor Manglard, évêque français (1792 - 1849).